Der Grundarfoss ist ein Wasserfall in der Gemeinde Reykhólahreppur (Kreis Austur-Barðastrandarsýsla) innerhalb der isländischen Region Vestfirðir (Westfjorde). Er wird durch den Fluss Grundará gespeist, der seinen Ursprung im etwa 1,6 Kilometer nördlich des Wasserfalls gelegenen See Grundarvatn hat.

Lage 
Der Wasserfall befindet sich im Tal Grundardalur etwa einen Kilometer nördlich des Ortes Reykhólar und stürzt dort vom Reykjanesfjall in die Tiefe. Er ist von der Reykhólasveitarvegur  aus am Abzweig nach Reykhólar gut sichtbar. Folgt man der  auf der Halbinsel Reykjanes in nordwestliche Richtung, kann man mit Heyárfoss, Miðjanesfoss und Staðarfoss innerhalb weniger Kilometer drei weitere Wasserfälle beobachten, die vom Reykjanesfjall herabstürzen.

Literatur 
 Jón Kr. Gunnarsson: Íslenskir fossar. Icelandic waterfalls. Skuggsjá, Hafnarfjörður 1992, ISBN 9979-829-00-1, S. 123.
 Generalstabens topografiske Afdeling: Generalstabens topografiske kort (23 SA. Gufudalur - Reykhólar). Kopenhagen 1913 (Grundarfoss befindet sich im linken oberen Viertel).

Geographie (Reykhólahreppur)
WGrundar